Дональд Уэстлейк (,  — ) — американский писатель и киносценарист, работавший в жанрах детектива, фантастики и юмористической прозы.

Биография 
Родился в Нью-Йорке в районе Бруклин в ирландской семье. В шесть лет поступил в начальную католическую школу в Олбани. Дональд в 1950-м поступает в колледж Чемплейн (Champlain College) в Плэттсбурге, штат Нью-Йорк. Не доучившись, он идет в армию, где проходит службу в 1954-56 гг. в частях ВВС США в Западной Европе. После демобилизации заканчивает колледж Харпура (Harpur College) в Бингхэмптоне (ныне Университет штата Нью-Йорк) и получает диплом филолога.

Произведения выпускал преимущественно под псевдонимами. Использовал такие псевдонимы, как John B. Allan, Judson Jack Carmichael, Curt Clark, Timothy J. Culver, J. Morgan Cunningham, Richard Stark, Edwin West и другие.

Возглавлял Ассоциацию детективных писателей США в 1996 году.

Скончался от сердечного приступа 31 декабря 2008 года в канун Нового года на отдыхе в Мексике.

Романы о персонаже Паркере и/или Грофилде 
под псевдонимом Ричард Старк / Richard Stark

Романы и рассказы о Джоне Арчибальде Дортмундере 
 Проклятый изумруд / The Hot Rock (известен так же как "Горячий камушек"), 1970.
 Ограбление банка / Bank Shot (известен так же как "Банк, который булькнул"), 1972.
 Малыш Джимми / Jimmy the Kid, 1974
 Nobody's Perfect, 1977, на русском не издавалось.
 Почему я / Why Me?, 1983
 Good Behavior, 1985, на русском не издавалось.
 Утонувшие надежды / Drowned Hopes, 1990.
 Не спрашивай / Don't Ask, 1993
 What's the Worst That Could Happen?, 1996, на русском не издавалось.
 Плохие новости / Bad News  [= Bad News: A Dortmunder Novel], 2001
 The Road to Ruin, 2004, на русском не издавалось.
 Watch Your Back!, 2005, на русском не издавалось.
 What’s So Funny?, 2007, на русском не издавалось.
 Get Real, 2009, на русском не издавалось.

Экранизации 
 Сделано в США / Made in U.S.A. (1966) — на основе романа «В зловещей тиши Сагамора».
 В упор / Point Blank (1967) — на основе романа «Охотник».
 Ограбление / Mise à Sac (Pillaged) (1967) — на основе романа «Ограбление».
 Делёж / The Split (1968) — на основе романа «Паркер и дилетант».
 Краденый камень / The Hot Rock (1972) — на основе романа «Проклятый изумруд».
 Команда / The Outfit (1973) — на основе романа «Синдикат».
 Верный шанс / Bank Shot (1974) — на основе романа «Банк, который булькнул».
 Малыш Джимми / Jimmy the Kid (1982) — на основе романа «Малыш Джимми».
 Отмщение / Slayground (1983) — на основе романа «Сражение».
 Близнец / Le Jumeau (1984) и Двое — это слишком / Two Much (1995) — на основе романа «Two Much!».
 Почему я? / Why Me? (1990) — на основе романа «Почему я?».
 Малыш Джимми / Jimmy the Kid (1999) — на основе романа «Малыш Джимми».
 Расплата / Payback (1999, 2006) — на основе романа «Охотник».
 Что могло быть хуже? / What’s the Worst That Could Happen? (2001) — на основе романа «What’s the Worst That Could Happen?».
 Гильотина (2005) — на основе романа «The Ax».
 Паркер / Parker (2013) — на основе романа «Огненная вспышка». В титрах фильма указано, что он посвящён памяти Дональда Уэстлейка. Единственная экранизация романа о Паркере, в которой героя зовут так же.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 Библиография на сайте Fantastic Fiction
 Интервью Дональда Уэстлейка
 Дональд Уэстлейк/Ричард Старк - полная библиография

Авторы детективной прозы